Elizabeth Sellars est une actrice britannique, (1923-2019)
 Peter Sellars est un metteur en scène américain né à Pittsburgh le .
 Scott Sellars est un footballeur anglais, né en 1965.
 Wilfrid Sellars ( – ) est un philosophe américain.

Homonymie de patronyme